T59 ou T.59 peut signifier :
 Effet toxique d'autres émanations, gaz et fumées, d’après la classification internationale des maladies ;
 Slingsby T.59 Kestrel, un planeur britannique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres